Coppa dei Campioni 1958-1959 – edizione del torneo di calcio maschile per club
 Coppa dei Campioni 1958-1959 – edizione del torneo di pallacanestro femminile per club
 Coppa dei Campioni 1958-1959 – edizione del torneo di pallamano maschile per club